Under Pressure steht für:

 Under Pressure (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1997)
 Under Pressure (Lied), Rocksong von Queen & David Bowie (1981)